Diarimella är ett släkte av svampar. Diarimella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diarimella